Иса́кова — женская форма русской фамилии  и топоним в России.

 Фамилия 
 Исакова, Барият Айгуновна (род. 2002) — российская тхэквондистка.
 Исакова, Виктория Евгеньевна (род. 1976) — российская актриса кино.
 Исакова, Зинаида Закриевна (1926—2009) — советская и российская актриса.
 Исакова, Людмила Ивановна (род. 1945) — актриса Ивановского театра драмы.
 Исакова, Мария Григорьевна (1918—2011) — советская конькобежка.
 Исакова, Мунаввар (род. 1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Исакова, Наталья Леонидовна (род. 1966) — советская и российская шорт-трекистка.
 Исакова, Нина Сергеевна (род. 1928) — русская камерная и оперная певица, педагог.
 Исакова, Руфина Афанасьевна (1924—2016) — советский и казахстанский учёный.
Двойная фамилия
 Исакова-Бондаренко, Наталья Владимировна (род. 1962) — советская и украинская спортсменка и тренер.
 Исакова-Сивак, Ирина Николаевна (род. 1981) — российский учёный-иммунолог, член-корреспондент РАН (2022).

Топоним 
 Исакова — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Исакова — деревня в Белоевском сельском поселении Кудымкарского района Пермского края.
 Исакова — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Исакова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.